osoby  noszące nazwisko Estrin:
 Daniel „Dan” Estrin (ur. 1976) – gitarzysta i kompozytor amerykańskiego zespołu rockowego Hoobastank
  (ur. 1959) – amerykańska informatyczka
  (1921–2012) – amerykański informatyk
 Jakow Estrin (1923–1987) – rosyjski szachista i sędzia szachowy, arcymistrz
  – amerykańska informatyczka
  (ur. 1949) – amerykański muzyk, członek zespołu Rick Estrin & the Nightcats
  (ur. 1942) – amerykański montażysta